

Geografia
 Edmonds – città della contea di Snohomish, nello Stato di Washington, Stati Uniti d'America

Persone
 Bobby Joe Edmonds (1941-1991) – cestista statunitense
 Charles Edmonds (1891-1954) – generale inglese
 Hugh Edmonds (1884 – ...) – calciatore scozzese
 Jeff Edmonds (...) – astronomo statunitense
 Kenneth Brian Edmonds, in arte Babyface (1959) – cantante, compositore e produttore discografico statunitense
 Lucinda Edmonds (1968) – scrittrice irlandese
 Noel Edmonds (1948) – conduttore radiofonico e conduttore televisivo britannico

Altro
 Algoritmo di Edmonds – algoritmo della teoria dei grafi
 Mertle Edmonds – personaggio di Lilo & Stitch